Prometheus kan syfta på:

 Prometheus (djur) – ett släkte av fjärilar
 Prometheus (film) – en film från 2012
 Prometheus (skulptur) – en bronsskulptur av Ivar Johnsson i Nyköping från 1954
 Prometheus (studentförening)
 Prometheus (1931) – en marmorskulptur av Anders Jönsson i Östergötlands museum
 Prometheus-läger – läger för ungdomar
 EUREKA Prometheus Project – ett projekt för att utveckla förarlösa fordon
 Prometheus: The Discipline of Fire & Demise – ett musikalbum av Emperor

Mytologi 
 Prometheus – i grekisk mytologi en titan och son till Iapetos och dennes hustru Klymene
 Den fjättrade Prometheus – en tragedi av Aiskylos

Astronomi 
 Prometheus (måne) – en av Saturnus månar
 1809 Prometheus – en asteroid